Maarten Schenk van Nydeggen (1540-1589), Nederlands 16de-eeuws militair
 Maarten Schenk (informaticus), Vlaams factchecker